Дискография «The Stone Roses», альтернативной рок-группы из Манчестера, включает 2 студийных альбома, 15 синглов и 6 сборников, 3 из которых вышли уже после распада группы в 1996 году.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Видеография

Видеоклипы

Видеоальбомы

Примечания 

Stone Roses
The Stone Roses